Alejandro Gómez (1908–2005) – argentyński polityk, wiceprezydent
 Alejandro Gómez (ur. 1967) – hiszpański lekkoatleta, biegacz
 Alejandro Gomez Monteverde (ur. 1977) – meksykański reżyser
 Alejandro Gómez (ur. 1979) – boliwijski piłkarz
 Alejandro Gómez (ur. 1985) – wenezuelski pływak
 Alejandro Gómez (ur. 1988) – argentyński piłkarz
 Alejandro Gómez (ur. 1991) – kolumbijski tenisista